Nostos (griechisch , altgriechische Aussprache nóstos Rückkehr, Heimkehr) steht für:

 Nostos, die Gesänge in der Odyssee, die Odysseus’ Heimkehr beschreiben
 die letzten drei Kapitel in Ulysses#Nostos
 die Nostoi (Sg.: nostos, wörtlich: Rückfahrt), von Seefahrern erzählte Märchen, siehe Seemannsgarn
 Heimkehr im Zusammenhang mit Nous
 einen Wortbestandteil in Nostalgie
 eine Installation namens νόστος – ἄλγος (nóstos – álgos) von Raimund Kummer
 eine Aufsatzsammlung von Gunnar Hering
 das mit dem Norma Farber First Book Award ausgezeichnete Buch von V. Penelope Pelizzon
 einen Buchverlag in Minneapolis, Minnesota
 den Spielfilm Nostos – il ritorno von Franco Piavoli
 ein Konzert für Violine und Streicher von Bjørn Howard Kruse
 das erste Album von Kostas Theodorou